Les Meilleurs Récits de Weird Tales Tome 3 - Période 1938/42 est une anthologie de nouvelles publiées dans le magazine de fantasy américaine Weird Tales. Cette anthologie, éditée par le passionné Jacques Sadoul, regroupe quelques-uns des meilleurs textes de fantasy de ce genre particulier qu'est la littérature de pulp. On y retrouve quelques noms très célèbres, parmi lesquels Fritz Leiber ou Clark Ashton Smith. Éditée en poche chez J'ai lu, cette anthologie est précédée de deux tomes couvrant la période de 1925 à 1937. On notera que ce volume est sorti quatre ans après les deux premiers volumes, et qu'il n'est pas compris dans l'édition qui les regroupe, si bien qu'il est plus difficile de se le procurer.

Contenu 
(Présentées dans l'ordre original de l'ouvrage)
 L'Ombre sur l'écran, de Henry Kuttner (The Shadow on the Screen - 1938)
 Esclave des flammes, de Robert Bloch (Slave of the Flames - 1938)
 La Maison de l'extase, de Ralph Milne Farley (The House of Ectasy - 1938)
 Tout au fond, de Robert Barbour Johnson (Far Below - 1939)
 Le Jardin d'Adampha, de Clark Ashton Smith (The Garden of Adompha - 1939)
 La Nymphe des ténèbres, de Catherine L. Moore et Forrest J Ackerman (The Nymph of Darkness - 1939)
 La Déesse de Zion, d'David H. Keller (The Goddess of Zion - 1941)
 Routes, de Seabury Quinn (Roads - 1938)
 L'Hydre, de Henry Kuttner (Hydra - 1939)
 Le Tueur fantôme, d'Fritz Leiber (The Phantom Slayer - 1942)

Référence de l'anthologie 
 Jacques Sadoul présente Les Meilleurs Récits de Weird Tales : Tome 3 (1938-1942), Éditions J'ai lu, 1979. Traduction de France-Marie Watkins. Introduction et commentaires avant chaque nouvelle de Jacques Sadoul.

Recueil de nouvelles de fantasy
Recueil de nouvelles paru en 1979
Anthologie en littérature de fantasy
1979 en fantasy